Brasileiros - a população brasileira
Povo Brasileiro (álbum) - o segundo álbum da banda de reggae brasiliense Natiruts, lançado em 1999
O Povo Brasileiro - uma obra do antropólogo Darcy Ribeiro, lançada em 1995
Ou ainda:
Partido do Povo Brasileiro

Desambiguação